

Patronyme 
 Andrea Huser (1973-2020), multi-sportive suisse ; 
 France Huser (1940 - ), romancière française ;
 Jean-Pierre Huser (1940- ), artiste suisse ; 
 Pascal Huser (1995- ), footballeur néerlandais.

Homonymie de patronyme